Iskŭr kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Iskr, kommun, Pleven, 
 Iskr (ort), Pleven, 
 Iskr (reservoar), Oblast Sofija grad, 
 Rajon Iskr, distrikt, Oblast Sofija grad, Stolitjna Obsjtina, 
 Iskr (vattendrag), Pleven, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar